Christian Lovén kan syfta på bland andra:

* Christian Lovén (1765–1854), svensk köpman och riksdagsledamot
 Christian Lovén (1799–1878), svensk general
 Christian Lovén (1835–1904), svensk medicinare och politiker
 Christian Lovén (1841–1924), svensk överste
 Christian Lovén (1881–1970), svensk ämbetsman
 Christian Lovén (född 1956), svensk konstvetare